Милли Бобби Браун (; род. 19 февраля 2004) — английская актриса, модель и продюсер, родившаяся в Испании и выросшая в Великобритании. Наиболее известна ролью девочки по имени Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», за которую она получила номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале в возрасте 13 лет. Также стала самой молодой персоной в списке Time 100 и самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Ранняя жизнь 
Милли Бобби Браун родилась 19 февраля 2004 года в больнице HC International Hospital в городе Марбелья (Малага, Испания). Третья из четырёх детей английских родителей Келли и Роберта Браунов. В возрасте четырёх лет Милли вместе со своей семьёй перебралась в Борнмут, в Великобританию, а затем, спустя четыре года, переехала в Орландо (штат Флорида, США). Родилась с частичной глухотой на одно ухо, постепенно теряя слух на этом ухе в течение нескольких лет.

Актёрская карьера

Начало актёрского пути 
В 2013 году Браун дебютировала в качестве приглашённой актрисы в фантастическом драма-сериале ABC «Однажды в Стране чудес», спин-оффе телесериала «Однажды в сказке», в роли маленькой Алисы. В 2014 году сыграла главную роль в паранормальном драматическом триллере BBC America «» в роли Мэдисон O’Доннелл. Затем она появилась в полицейской драме CBS «Морская полиция: Спецотдел», в ситкоме ABC «Американская семейка» и в драматическом сериале ABC «Анатомия страсти».

Актёрский прорыв 

С 2016 года Браун играет в роли Одиннадцатой в научно-фантастическом драма-сериале Netflix «Очень странные дела». Её роль получила признание критиков и она была номинирована на Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в драматическом сериале и на Премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале. Одержала победу на премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале вместе со своими коллегами и на 43-й церемонии премии «Сатурн» за лучшую роль молодого актёра или актрисы в телесериале.

В ноябре того же года появилась вместе с Birdy в видеоклипе на песню  «Find Me». С того же времени снимается в рекламных роликах компании Citigroup. В январе 2017 года дебютировала в агентстве Calvin Klein. Спустя месяц подписала контракт с модельным агентством IMG Models. Летом 2018 года снялась в рекламе итальянского бренда Moncler.

В 2019 году Милли Браун совершила дебют в кино, снявшись в сиквеле фильма «Годзилла», — «Годзилла: Король монстров». Также она повторит свою роль в фильме «Годзилла против Конга», релиз которого состоялся в прокате 24 марта 2021 года.

В январе 2018 года была выбрана на главную роль и на продюсирование адаптации романа «», а также предоставила озвучку в проекте Даррена Аронофски «».

20 апреля стала самой молодой персоной, когда-либо включённой в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

21 ноября 2018 года стала Послом Доброй воли ЮНИСЕФ. В том же месяце EA Games объявила, что Браун сотрудничает с программистами The Sims 4 в рамках проекта Sims 4 Positivity Challenge. Была признана журналом Time одним из самых влиятельных подростков 2017 и 2018 годов. Также The Hollywood Reporter назвал Браун в числе тридцати лучших звёзд Голливуда в возрасте до восемнадцати лет.

Ближайшие проекты с участием актрисы 
В марте 2019 года было объявлено, что Браун сыграет главную роль Сьюзи в экранизации романа  «». В то же время она стала главным послом УЕФА в рамках кампании «#WePlayStrong». Совсем недавно заключила сделку с Netflix.

28 июля 2020 года было объявлено, что она сыграет главную роль, а также спродюсирует через свою PCMA Productions фильм-интригу под названием «Девушки, которыми я был». Браун также сыграет главную роль и будет исполнительным продюсером фантастического фильма «Дама» для Netflix под руководством испанского режиссёра Хуана Карлоса Фреснадильо по сценарию . В декабре 2020 года было объявлено, что братья Руссо снимут экранизацию графического романа Саймона Столенхага «Электрическое государство» для Universal Pictures с Браун в главной роли. В декабре того же года стало известно, что Netflix предложил ей первую сделку, в которую входило несколько проектов. 13 мая 2021 года было объявлено, что она снова сыграет Энолу Холмс в сиквеле «Энола Холмс 2».

Личная жизнь 
Периодически проживает в Лондоне, в Лос-Анджелесе, Калифорния и в Атланте, Джорджия. Она и её коллега по съёмкам Ноа Шнапп были лучшими друзьями с тех пор, как снялись в сериале Netflix «Очень странные дела». С 2021 года состоит в отношениях с  Джейком Бонджови, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови.

Бизнес 
В 2019 году Браун запустила линию косметических продуктов Florence by Mills.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Музыкальные видео

Видеоигры

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Дети-актёры Великобритании
Персоналии:Борнмут
Википедия:Биографии современников
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале